Roggenhausen ist der Name folgender Ortschaften:

in Frankreich:
 Roggenhause, Roggenhouse, ehemals Roggenhausen im Landkreis Gebweiler, Elsaß, eine Ortschaft im Département Haut-Rhin, Elsass
in Polen:
 Roggenhausen, Kreis Graudenz, (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Rogóźno, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Roggenhausen, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Rogóż (Lidzbark Warmiński), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Roggenhausen (Dorf), Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogóż (Kozłowo), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Roggenhausen (Gut), seit 1898: Waltershausen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rogóżek, eine untergegangene Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
in der Schweiz:
 Wildpark Roggenhausen, ein Tierpark bei Aarau